Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2018 го́да () — 27-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 13 мая — 21 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 В июле «Бабите» отказалась от участия в турнире. Результаты игр с её участием были аннулированы.
2 Игра не состоялась из-за проблем команды «Ринужи/Grifs AG» с комплектацией состава. Ей было засчитано техническое поражение.
3 Игра не состоялась из-за проблем команды «Albatroz» с комплектацией состава. Ей было засчитано техническое поражение.

Курземе/Земгале

Первый этап 
Время проведения: 12 мая — 2 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй этап 
Время проведения: 5 сентября — 23 сентября

Турнирная таблица

 «Каугури» опережает «Динамо» по результатам личных встреч (6:0 и 0:3).

Результаты матчей

Латгале 
Время проведения: 3 мая — 23 сентября

Турнирная таблица

 «Краслава» опережает «Даугавпилс-2» по результатам личных встреч (5:3 и 2:0).
1 За нарушение правил организации международного перехода и правильной регистрации игрока Никиты Задорогина, у клуба «LDz Cargo/DFA» было вычтено 18 очков.

Результаты матчей

Видземе 
Время проведения: 29 апреля — 29 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 За неявку на матч команде «Салацгрива» было засчитано техническое поражение.
2 Игра не состоялась, так как команда «Приекули/Цесис» не смогла обеспечить отличающуюся по цвету форму. Ей было засчитано техническое поражение.

Северо-Восток 
Время проведения: 18 мая — 22 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий круг

1 Матч между командами «Балви-2» и «Гулбене-2005» состоялся в Гулбене, 8 июля 2018 года.
2 Команде «Мадона» было засчитано техническое поражение в матче «Лудза» — «Мадона» (1:7), который состоялся 21 июля 2018 года.
3 Игра второго круга.
4 Команде «Лудза» было засчитано техническое поражение.

Пояснения 
Турнирная таблица
Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап

Группа A 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Группа B 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2018
 Первая лига Латвии по футболу 2018
 Кубок Латвии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 

2018
Футбол в Латвии в 2018 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018